Несение креста — известная евангельская тема Страданий Иисуса Христа, широко использовавшаяся многими художниками в качестве сюжета для своих полотен.

 «Несение креста» — картина Уголино ди Нерио, 1320-е годы, Лондонская Национальная галерея
 «Несение креста» — картина Симоне Мартини (1335-40), Лувр
 Три картины Иеронима Босха:
 «Несение креста» — 1515/1516, Музей истории искусств, Вена
 «Несение креста» — 1490—1500, Музей изящных искусств, Гент
 «Несение креста» — ок. 1505, Королевский дворец, Мадрид
 «Несение креста» — картина Питера Брейгеля Старшего, 1564, Музей истории искусств, Вена
 «Несение креста» — картина Паоло Веронезе, Лувр
 «Несение креста» — картина Тициана, 1560, Эрмитаж, Санкт-Петербург
 «Несение креста» — картина Эль Греко, 1577, Прадо, Мадрид
 «Несение креста» — картина Николя Турнье, 1632.
 «Несение креста» — картина итальянского художника Бенвенуто Тизи по прозвищу Гарофало, 1528—1531, Государственный Эрмитаж.

Галерея 

Картины по сюжетам Нового Завета